Gravenreuth steht für:

 Gravenreuth (Adelsgeschlecht), ursprünglich fränkisches Adelsgeschlecht

von Gravenreuth ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Grafenreuth